Zajíc 兔 (nebo králík) je jedním ze 12 znamení čínského zvěrokruhu, podle něhož je nazván také příslušný rok v čínském kalendáři. Lidé, narození v příslušném roce, pak podle čínského horoskopu mají určité shodné vlastnosti, společné znamení zajíce. Jedná se o spíše pasivní znamení. Lidé v něm zrození pak mají k tvorovi, kterého ve zvěrokruhu reprezentují, ještě blíže, než je tomu v ostatních případech.

Buddhistická legenda 
Členění čínského kalendáře na dvanáctileté cykly podle dvanácti tvorů obsahuje buddhistická legenda. Podle této legendy si Buddha povolal pět set let před naším letopočtem všechna zvířata k oslavě orientálního nového roku a svého odchodu ze země. Těm, kdo přijdou, slíbil odměnu. Dostavilo se dvanáct tvorů. Dvanáct typů těch, kteří dokázali zvítězit nad zvířecí přirozeností a přemoci vrozené pudy, to jest žraní, spaní, páření a strach. Těchto dvanáct tvorů tedy přišlo v pořadí, jaké jim diktoval jejich charakter. Zajíc se k oslavě dostavil jako čtvrtý. Protože ho pozval Buddha, považoval svůj příchod za samozřejmost a neváhal.

Roky zajíce 
29. 1. 1903 – 15. 2. 1904

14. 2. 1915 – 2. 2. 1916

2. 2. 1927 – 22. 1. 1928

19. 2. 1939 – 7. 2. 1940

6. 2. 1951 – 26. 1. 1952

25. 1. 1963 – 12. 2. 1964

11. 2. 1975 – 30. 1. 1976

29. 1. 1987 – 16. 2. 1988

16. 2. 1999 – 4. 2. 2000

3. 2. 2011 – 22. 1. 2012

Typické vlastnosti člověka ve znamení zajíce 
Zajíci jsou sice nenápadní, ale mají řadu výrazných vlastností, které jsou dobře vyvinuté. Výjimečně mají víc kladných vlastností než záporných. Jsou dobromyslní a dovedou pomoci bližnímu a mají mnoho přátel, kterým pomáhají. K těm, které nedokáží přijmout mezi své přátele, se ale mohou chovat odmítavě.

Zajíci jsou nejlepší zpovědníci, kteří umějí poradit v životních situacích, avšak často vyjma těch svých. Jsou nesmírně citliví. Těžce nesou zklamání, ale rychle se z něj vymaní (dříve než ostatní znamení). Sami však potřebují zpovědníka, který jim pomůže v těžkých chvílích, kterých mají nemálo, protože jsou jen slabí zajíci. Zajíci jsou upovídaní a rádi se svěří se svými radostmi i problémy, pokud naleznou někoho, kdo jim naslouchá.

Život člověka ve znamení zajíce je oproti ostatním znamením poklidný a víceméně neměnný, ačkoliv také obsahuje kličky. Snaží se vyhnout nebezpečí a vykličkovat z něj, přestože se do nebezpečných situací dostávají často. Rádi se přou o cokoliv a pokračují, i když zjistí, že je jejich názor nesprávný. Jsou přesvědčeni, že mají vždy pravdu a často bývají náladoví. Bývají tvrdohlaví a dosáhnou všeho, čeho chtějí.

Výchova dítěte ve znamení zajíce 
Zajíci bývají poutaní k matce a úkolem otce je proto odnaučit zajíce slabosti. Zajícům také dlouho trvá, než se osamostatní. Jsou sice pilní a svědomití, ovšem mohou jim chybět přátelé, jejichž okruh se bojí rozšiřovat.

Vztahy 
Zajíci jsou sexuálně založení. Sex bývá někdy i hlavním poutem vztahu. Zajíci milují svůj domov a dokáží se o něj náležitě starat. Mají rádi svůj klid a pokoj. Touží po nenarušené rodině, kde by se o sebe navzájem starali. Ženy ve znamení zajíce jsou rozené hospodyně. Rodinný podnik dokáží vést k vážnosti a rozmachu, protože v něm musí všechno dobře fungovat. Po první větší hádce jsou však schopni bez váhání opustit svého partnera. Dobře si vystačí i sami se sebou. Pro muže i ženy narozené v roce zajíce je charakteristické, že si hledají starší partnery. Touží, aby je někdo miloval, chránil a choval jako v bavlnce. Jako milenec není příliš vášnivý a vyhledává takové partnery, kteří se o něj budou starat. Přátelé jsou pro něj někdy víc, než nejbližší rodina. K nejbližším příbuzným jsou jen zřídkakdy citové připoutáni. Když se mu časem znelíbíte nebo ve vás začne vidět přítěž, můžete počítat s tím, že vám hbitě, ale elegantně zmizí ze života. Nemilosrdně odmítá všechno, co by mu mohlo narušit soukromý, a od příliš dotěrných přátel se rovnou distancuje. Povahou je introvert, a proto se často uzavírá do sebe, jestliže musí čelit nějakým potížím, a jednat začne až tehdy, když se s problémy vnitřně vypořádá. Přesto k prosazení svých cílů neváhá použít jakékoli dostupné prostředky a uplatňuje je chytře.

Pracovní schopnosti 
Zajícům lze důvěřovat. V práci zajíci nepatří mezi nejrychlejší, ale jsou spolehliví a vytrvalí. Lze jim bez obav svěřit jakýkoliv úkol, dovedou uhlídat vše, co je jim svěřeno. Ženy zvládají profese stejně dobře, jako muži. Bývají dobrými výtvarníky, básníky nebo novináři, jelikož jsou citliví a umějí se vcítit do jiné role.

Zrozenci zajíce 
Mnoho lidí ve znamení zajíce se ve svém životě prosadili ve vědě. Takovými jsou například Albert Einstein nebo Marie Curie-Skłodowská. Nemenší obsazení mají zajíci mezi umělci, z nichž je možné jmenovat Petra Bezruče, Vlastu Buriana, Karla Gotta nebo Josefa Abrháma. Zajíci nebývají často politiky, ovšem dalo by se mezi nimi nalézt několik opravdu významných. Těmi byli Josif Vissarionovič Stalin nebo Fidel Castro.

Reference

Externí odkazy 
 

Čínský zvěrokruh